Digão (músico) — guitarrista roqueiro e cantor da banda Raimundos
 Rodrigo Izecson dos Santos Leite — ex-futebolista brasileiro, zagueiro. Irmão do também jogador Kaká e que permaneceu por grande período de tempo no Milan.
 Rodrigo Junior Paula Silva — futebolista brasileiro que atua na posição de zagueiro. Atualmente no Fluminense.

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos